De Mexiaanse deelstaat Chiapas bestaat uit 125 gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Acacoyagua - Acacoyagua
 Acala - Acala
 Acapetahua - Acapetahua
 Aldama - Aldama
 Altamirano - Altamirano
 Amatán - Amatán
 Amatenango de la Frontera - Amatenango de la Frontera
 Amatenango del Valle - Amatenango del Valle
 Angel Albino Corzo - Jaltenango de la Paz
 Arriaga - Arriaga
 Bejucal de Ocampo - Bejucal de Ocampo
 Bella Vista - Bella Vista
 Benemérito de las Américas - Benemérito de las Américas
 Berriozábal - Berriozábal
 Bochil - Bochil
 El Bosque - El Bosque
 Cacahoatán - Cacahoatán
 Catazajá - Catazajá
 Cintalapa - Cintalapa de Figueroa
 Coapilla - Coapilla
 Comitán de Domínguez - Comitán de Domínguez
 La Concordia - La Concordia
 Copainalá - Copainalá
 Chalchihuitán - Chalchihuitán
 Chamula - Chamula
 Chanal - Chanal
 Chapultenango - Chapultenango
 Chenalhó - Chenalhó
 Chiapa de Corzo - Chiapa de Corzo
 Chiapilla - Chiapilla
 Chicoasén - Chicoasén
 Chicomuselo - Chicomuselo
 Chilón - Chilón
 El Porvenir - El Porvenir
 Escuintla - Escuintla
 Francisco León Rivera - El Viejo Carmen
 Frontera Comalapa - Frontera Comalapa
  Frontera Hidalgo - Frontera Hidalgo
  La Grandeza - La Grandeza
 Huehuetán - Huehuetán
 Huixtán - Huixtán
 Huitiupán - Huitiupán
 Huixtla - Huixtla
 La Independencia - La Independencia
 Ixhuatán - Ixhuatán
 Ixtacomitán - Ixtacomitán
 Ixtapa - Ixtapa
 Ixtapangajoya - Ixtapangajoya
 Jiquipilas - Jiquipilas
 Jitotol - Jitotol
 Juárez - Juárez
 Larráinzar - San Andrés Larráinzar
 La Libertad - La Libertad
 Las Margaritas - Las Margaritas
 Las Rosas - Las Rosas
 Mapastepec - Mapastepec
  Maravilla Tenejapa - Maravilla Tenejapa
 Marqués de Comillas Zamora - Pico de Oro
 Mazapa de Madero - Mazapa de Madero
 Mazatán - Mazatán
 Metapa - Metapa de Domínguez
 Mitontic - Mitontic
 Montecristo de Guerrero - Montecristo de Guerrero
 Motozintla - Motozintla de Mendoza
 Nicolás Ruíz - Nicolás Ruíz
 Ocosingo - Ocosingo
 Ocotepec - Ocotepec
 Ocozocoautla de Espinosa - Ocozocoautla de Espinosa
 Ostuacán - Ostuacán
 Osumacinta - Osumacinta
 Oxchuc - Oxchuc
 Palenque - Palenque
 Pantelhó - Pantelhó
 Pantepec - Pantepec
 Pichucalco - Pichucalco
 Pijijiapan - Pijijiapan
 Pueblo Nuevo Solistahuacán - Pueblo Nuevo Solistahuacán
 Rayón - Rayón
 Reforma - Reforma
 Sabanilla - Sabanilla
  Salto de Agua - Salto de Agua
  San Andrés Duraznal - San Andrés Duraznal
 San Cristóbal de las Casas - San Cristóbal de las Casas
 San Fernando - San Fernando
 San Juan Cancuc - San Juan Cancuc
 San Lucas - San Lucas
 Santiago el Pinal - Santiago el Pinal
 Siltepec - Siltepec
 Simojovel - Simojovel de Allende
 Sitalá - Sitalá
 Socoltenango - Socoltenango
 Solosuchiapa - Solosuchiapa
 Soyaló - Soyaló
 Suchiapa - Suchiapa
 Suchiate - Ciudad Hidalgo
 Sunuapa - Sunuapa
 Tapachula - Tapachula
 Tapalapa - Tapalapa
 Tapilula - Tapilula
 Tecpatán - Tecpatán
 Tenejapa - Tenejapa
 Teopisca - Teopisca
 Tila - Tila
 Tonalá - Tonalá
 Totolapa - Totolapa
 La Trinitaria - La Trinitaria
 Tumbalá - Tumbalá
 Tuxtla Gutiérrez - Tuxtla Gutiérrez
 Tuxtla Chico - Tuxtla Chico
 Tuzantán - Tuzantán
 Tzimol - Tzimol
 Unión Juárez - Unión Juárez
 Venustiano Carranza - Venustiano Carranza
 Villa Comaltitlán - Villa Comaltitlán
 Villa Corzo - Villa Corzo
 Villaflores - Villaflores
 Yajalón - Yajalón
 Zinacantán - Zinacantán

Naast deze gemeentes bestaan er 32 'autonome gemeentes' die zijn opgezet door het Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger die niet worden erkend door de Mexicaanse overheid.